Hardenstein bezeichnet:

 die Burgruine Hardenstein bei Herbede in Witten, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 das Naturschutzgebiet Hardenstein, das um diese Ruine herum liegt
 die Hardenstein (Schiff), die in der Nähe der Ruine verkehrt

Siehe auch: Hartenstein